Elezione del Presidente del Senato del 1987 – elezione di aprile 1987
 Elezione del Presidente del Senato del 1987 – elezione del 2 luglio 1987